QXE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sora (Italia)